Sachsen kan syfta på:

 Sachsens historia – en rad olika statsbildningar i norra och östra Tyskland
 Saxare – ursprungsbefolkningen i gamla Sachsen
 Gamla Sachsen – saxarnas bosättningsområde i nuvarande nordvästra Tyskland mellan folkvandringstiden och till 804
 Hertigdömet Sachsen – ett hertigdöme i Tysk-romerska riket i nuvarande nordvästra Tyskland 804–1296
 Nedersachsiska kretsen – en rikskrets i nuvarande norra Tyskland i Tysk-romerska riket 1500-1806 som omfattade större delen av gamla Sachsen
 Översachsiska kretsen – en rikskrets i Tysk-romerska riket som omfattade rikets nordöstra delar 1512–1683
 Kurfurstendömet Sachsen – ett kurfurstendöme i mellersta Tyskland inom Tysk-romerska riket 1356–1806
 Kungariket Sachsen – ett kungarike i mellersta Tyskland 1806-1918
 Provinsen Sachsen – en preussisk provins 1815-1944
 Storhertigdömet Sachsen – en tysk mikrostat och ett ernestinskt hertigdöme 1903–1918, ett alternativt namn för Sachsen-Weimar-Eisenach under dessa år
 Niedersachsen – ett förbundsland i förbundsrepubliken Tyskland 1946–
 Fristaten Sachsen – kungariket Sachsen namn efter 1918 fram till 1952 när det delades i distrikten Dresden, Karl Marx-Stad och Leipzig
 Sachsen – ett förbundsland i förbundsrepubliken Tyskland 1990–, omfattar större delen av det gamla kungadömet Sachsen, formellt Fristaten Sachsen
 Sachsen-Anhalt – ett förbundsland i förbundsrepubliken Tyskland 1990–, som bland annat tagit över större delen av provinsen Sachsens territorier
 Sachsen bei Ansbach – en kommun i Landkreis Ansbach i Bayern
 5866 Sachsen – en asteroid

Historiska tyska hertigdömen med Sachsen i namnet

 Sachsen-Altenburg – ernestinskt hertigdöme 1602–1672, 1826–1918 och tysk mikrostat 1918–1920
 Sachsen-Coburg – ett ernestinskt hertigdöme 1596–1633, 1680–1735
 Sachsen-Coburg-Eisenach – ett ernestinskt hertigdöme 1572–1596, 1633–1638
 Sachsen-Coburg-Gotha – ett ernestinskt hertigdöme 1826–1918
 Sachsen-Coburg-Saalfeld – ett ernestinskt hertigdöme 1735–1826
 Sachsen-Eisenach – en ernestinskt mikrostat 1596–1809
 Sachsen-Eisenberg – ett ernestinskt hertigdöme 1680–1707
 Sachsen-Gotha – ett ernestinskt hertigdöme 1640–1672
 Sachsen-Gotha-Altenburg – ett hertigdöme  1672–1826
 Sachsen-Hildburghausen – ett tyskt hertigdöme 1680–1826
 Sachsen-Jena – ett ernestinskt hertigdöme 1672–1690
 Sachsen-Lauenburg –  ett hertigdöme 1296–1803, 1814–1876
 Sachsen-Meiningen –  ett ernestinskt hertigdöme 1681–1918 (1920) och mikrostat 1918–1920
 Sachsen-Merseburg – ett tyskt hertigdöme 1657–1738
 Sachsen-Römhild – ett hertigdöme 1680–1710
 Sachsen-Saalfeld – ett hertigdöme 1680–1735
 Sachsen-Weimar – ett tyskt hertigdöme 1572–1809
 Sachsen-Weimar-Eisenach – ett ernestinskt hertigdöme 1809–1918 och en tysk mikrostat 1918–1920
 Sachsen-Weißenfels – ett hertigdöme i det Tysk-romerska rike 1656–1746
 Sachsen-Wittenberg – ett hertigdöme i det Tysk-romerska riket 1296–1356
 Sachsen-Zeitz – ett territorium i Tysk-romerska riket 1657–1718

Se även
 Sachsiska (dialekt)
 Huset Wettin – en dynasti, regenter i Sachsen, Tyskland
 Lista över Sachsens regenter